Тур-де-Фор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 100 км на північ від Тулузи, 21 км на схід від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 146 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 335,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тур-де-Фор на сайті французького Національного інституту географії
 Тур-де-Фор на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тур-де-Фор на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тур-де-Фор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тур-де-Фор на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот